Kokomo steht für:
 Kokomo (Indiana), Stadt in Howard County (Indiana), Indiana
 Kokomo Municipal Airport, Flughafen von Kokomo (Indiana), Howard County (Indiana), Indiana
 Kokomo (Mississippi), Unincorporated Community im Marion County (Mississippi), Mississippi
 Kokomo (Lied), Song der Beach Boys
 Kokomo Records, britisches Plattenlabel

Personen:
 Kokomo Arnold (1901–1968), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Kokomo, Pseudonym von Jimmy Wisner (1931–2018), US-amerikanischer Pianist

Siehe auch:
 COCOMO